Памятник М. Маметовой и А. Молдагуловой — памятник девушкам Героям Советского Союза А. Молдагуловой и М. Маметовой был открыт перед Площадью Астаны 25 октября 1997 года.

История Памятника 
Маншук Маметова родилась в 1922 году. В студенческие годы совмещала учёбу в Медицинском Институте и работу в секретариате Совнаркома КазССР. 13 августа 1942 года она ушла добровольцем на фронт и воевала в составе 21-й стрелковой дивизии и 100-й стрелковой бригады. Получила звание старшего сержанта и командира пулеметного расчета. Маншук Маметова была удостоена посмертным званием Героя Советского Союза за участие в бою под Невелем в октябре 1943 года. Её именем названы улица и школа в городе Алматы, ледник и вершина в Заилийском Алатау.

Алия Молдагулова родилась в 1925 году в ауле Булак. С 8 лет, после того как осталась без родителей, Алия жила у своего дяди Аубакира Молдагулова под опекой бабушки в городе Алма-Ата.
В 1935 году семья Молдагуловых переехала в Москву после поступления дяди в Военно-транспортную академию, а позже семья переехала в Ленинград. С 1939 года Алия училась в школе-интернате N46. В 18 летнем возрасте, после окончания школы снайперов, Алия Молдагулова отправляется добровольцем на фронт, где она воевала в составе 54-й стрелковой бригады Второго Прибалтийского фронта. Она способствовала успешному наступлению батальона под Псковом. Молдагулова была известна как меткий снайпер. Алия Молдагулова была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза и Ордена Ленина в июне 1944 года.
Акимом города Алматы в мае 1997 года было принято решение о сооружении единого памятника А. Молдагуловой и М.Маметовой.

Авторы Проекта 
 Скульптор — Сатыбалдин К. К.
 Архитекторы — Т. Ералиев, В. Сидоров
 Конструктор — М. Е. Еркенов.

Описание Памятника 
Скульптуры девушек в военной форме, идущие строевым шагом рядом друг с другом, выполнены из серого и чёрного гранита, как и постамент памятника.
Руки каждой из девушек вытянуты и отстранены назад в такт маршу, что создает иллюзию ходьбы. За скульптурами девушек находится композиция в виде монументального обелиска. Обелиск, увенчан скульптурной композицией «Мир». Данная композиция состоит из объемного земного шара и детей, которые пускают птиц в небо. Две золотые звезды Героя Советского Союза и выбитые имена девушек украшают постамент. Памятник девушек является общим, что наводит на мысль об их знакомстве, но при жизни они знакомы не были.

Литература 
1. О сооружении памятника А. Молдагуловой и М. Маметовой в г. Алма- Ате 9 октября 1980 года. Решение бюро ЦК КП Казахстана (АН РК. Ф 708.Оп.89 Д.
2. Письмо авторского коллектива скульптора Е. Сергебаева, Ж . Молдабаева, архитектора Н. Койшыбаева (Там же Ф 116, Оп. 2.Д.216. Л17-18)
3. Каталог документов «Памятники истории и культуры Алматы» подготовлен Управлением архивами и документацией г. Алматы и Центральным государственным архивом г. Алматы.

Ссылки 
1. О сооружении памятника А. Молдагуловой и М. Маметовой в г. Алма- Ате 9 октября 1980 года. Решение бюро ЦК КП Казахстана (АН РК. Ф 708.Оп.89 Д.
2. Письмо авторского коллектива скульптора Е. Сергебаева, Ж . Молдабаева, архитектора Н. Койшыбаева (Там же Ф 116, Оп. 2.Д.216. Л17-18)
3. Каталог документов «Памятники истории и культуры Алматы» подготовлен Управлением архивами и документацией г. Алматы и Центральным государственным архивом г. Алматы.
4. Памятники Алма-Аты

Маметовой